Pumar puede referirse a:
Pumar (Antas de Ulla), lugar de la parroquia de Arcos,, concello de Antas de Ulla.
Pumar (A Castañeda), lugar de la parroquia de A Castañeda, concello de Arzúa.
Pumar (Oíns), lugar de la parroquia de Oíns, concello de Arzúa.
Pumar (Pantiñobre), lugar de la parroquia de Pantiñobre, concello de Arzúa.
Pumar do Río, lugar de la parroquia de Cures, concello de Boiro.
Pumar da Costa, lugar de la parroquia de Santa Locaia, concello de Castro de Rey.
Pumar (La Lama), lugar de la parroquia de Seixido, concello de La Lama.
Pumar de Don, lugar de la parroquia de Lourenzá, concello de Lorenzana.
Pumar de Vale, lugar de la parroquia de Mogor, concello de Mañón.
Pumar (Outes), lugar de la parroquia de Cando, concello de Outes.
Pumar (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de San Pedro de Eume, concello de Puentes de García Rodríguez.
Pumar Vello, lugar de la parroquia de Penosiños, concello de Ramiranes.
Pumar (Taboadela), lugar de la parroquia de Taboadela, concello de Taboadela.
 Puente Pumar, localidad del municipio de Polaciones, Cantabria.
 El Pumar, aldea de la parroquia de San Sebastián, del municipio de Morcín, Asturias.